Downsview pode significar:

Downsview Park - Parque na cidade de Toronto
Sheppard West - Estação do Metro de Toronto

Desambiguação